Water Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Water Creek Township (Hempstead County, Arkansas)
 Water Creek Township (Marion County, Arkansas)